

Toponyme 

 Le Kangchenjunga (appelé aussi Kanchenjunga, Kangchen Dzö-nga, Kachendzonga, ou Kangchanfanga) est un sommet de l'Himalaya.
 Le Parc national de Khangchendzonga, une réserves naturelle indienne.

Divers 
 Kangchenjunga, nom du Boeing 707 impliqué dans le vol 101 d'Air India.